La competizione della categoria pesi leggeri (fino a 67,5 kg) di lotta libera dei Giochi della VII Olimpiade si tenne dal 25 al 27 luglio 1920 ad Anversa.

Classifica finale

Risultati

Collegamenti esterni 
 Wrestling at the 1920 Antwerpen Summer Games: Men's Lightweight, Freestyle su Sports-reference.com

LL 2